Con Palazzo Ricci si può far riferimento a:
 Palazzo Ricci: palazzo di Mopolino di Capitignano (AQ);
 Palazzo Ricci: palazzo di Jesi (AN);
 Palazzo Ricci: palazzo di Macerata oggi sede del Museo Palazzo Ricci;
 Palazzo Ricci: palazzo di Pescia (PT);
 Palazzo Ricci: palazzo di Pisa;
 Palazzo Ricci: palazzo di Rieti;
 Palazzo Ricci: palazzo di Roma;
 Palazzo Sacchetti già Palazzo Ricci: palazzo di Roma;
 Palazzo Ricci: accademia in Montepulciano.